Пенджабська Вікіпедія:

 Західнопенджабська Вікіпедія
 Східнопенджабська Вікіпедія